Base Excision Repair (Naprawa przez wycinanie zasady) – mechanizm naprawy DNA poprzez wycięcie pojedynczych zasad.
 Basic Electric Rhythm (podstawowy rytm elektryczny) – w fizjologii mięśni gładkich typu trzewnego
 Basic Encoding Rules – jedna z metod kodowania danych opisywanych specyfikacją ASN.1. BER opiera się na kodowaniu TLV (Tag Length Value). Poszczególne dane są opisywane jest przez tag (znacznik), długość i wartość. Tag pozwala na identyfikację danej w specyfikacji ASN.1.
 Bit Error Rate – bitowy współczynnik błędu w transmisji cyfrowej (stosunek liczby bitów przekłamanych do całkowitej liczby bitów transmitowanych).
 kod lotniska IATA dla Berlina
 MKOl kod dla Bermudy

Zobacz też 
 Ber